849 км, 849-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
 
 849 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Республика Татарстан). Код 253457
 849 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Харьковская область). Код 431676